Веникс (нидерл. Weenix) — фамилия.

 Веникс, Мартинус — нидерландский спортсмен-велосипедист; победитель чемпионата мира по трековым велогонкам 1982 года.
 Веникс, Ян (1640—1719) — голландский художник XVII века, мастер декоративных панно и натюрмортов. 
 Веникс, Ян Баптист (1621 — ок. 1660) — голландский живописец середины XVII века.